Charles Walker (1928-2021), homme politique puis diplomate fidjien.
 , (~1940-1990), assassin condamné à la peine de mort en Illinois (États-Unis).
 Charles David Walker (1948-), astronaute américain.
 Charles Walker (1967-), homme politique britannique.